Teinitzl bezeichnet

 Týnec, Ortsteil von Chotěšov, Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Týnec u Janovic nad Úhlavou, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien